«Could It Be Magic» () — песня, написанная  и Барри Манилоу. Мелодия песни основана на  из произведения Фредерика Шопена

Первоначально песня была выпущена в 1971 году группой Featherbed (в которой состоял Барри Манилоу), автором текста и продюсером той версии стал Тони Орландо. В 1973 году Манилоу перевыпустил трек в качестве сольного исполнителя, но уже в новым текстом, от Эдриенн Андерсон. В 1975 году Манилоу вновь перевыпустил трек, в этот раз песня имела коммерческий успех, войдя в первую десятку чартов Канады и США.

Впоследствии песня неоднократно перезаписывалась различными исполнителями.

Версия Донны Саммер 

Всего через семь месяцев после того, как оригинальная версия Манилоу была выпущена в качестве сингла, американская певица Донна Саммер записала диско-версию трека и включила его в свой третий студийный альбом A Love Trilogy. Правда, Саммер внесла изменение в текст, заменив женское имя Мелисса на мужское Питер в честь своего тогдашнего бойфренда Питера Мюльдорфера.

Песня была выпущена как лид-сингл с альбома. Он пользовался популярностью в Европе, в частности в Нидерландах, где занял второе место. В США песня преуспела в танцевальном чарте, войдя в первую тройку.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1971 года
Синглы 1973 года
Синглы 1975 года
Песни Барри Манилоу
Песни, написанные Барри Манилоу
Синглы Arista Records
Песни Донны Саммер
Синглы лейбла Casablanca Records
Песни, спродюсированные Джорджо Мородером
Песни, спродюсированные Питом Белоттом
Песни Take That